Gamla elverket kan avse en mängd olika byggnader, däribland:

 Gamla elverket, Helsingborg
 Gamla elverket, Lund
 Gamla elverket, Umeå
 Gamla Energiverket, Söderhamn
 Rooseum, Malmö